Dorothy Farnum – sceneggiatrice statunitense
 Dustin Farnum – attore cinematografico statunitense
 Franklyn Farnum – attore statunitense
 Marshall Farnum – regista statunitense
 William Farnum – attore statunitense